Бурмов — болгарская фамилия. Известные носители:
 Бурмов, Александр Колев (1911—1965) — болгарский историк-медиевист.
 Бурмов, Тодор Стоянов (1834—1906) — политический деятель Болгарии.
 Бурмов, Христо Димитров (1869—1936) — болгарский военный деятель, генерал-лейтенант.